Hautecour, commune française du Jura
 Hautecour, commune française de la Savoie

Voir aussi
 Hautecourt, ancienne commune française de l'Ain
 Hautecourt-lès-Broville